,  (C с палатальным крюком) — буква расширенной латиницы. Используется в фонологии литовского языка, также ранее использовалась в английском фонотипическом алфавите и в пиньине. В литовской фонологии обозначает палатальную звонкую g. В фонотипическом алфавите обозначала аффрикату  и имела заглавную форму . В ранней версии пиньиня буква передавала звук , имела заглавную форму  () и была позже заменена на диграф CH.

См. также 
 Список латинских букв

Ссылки

Примечания